Александр Львович Элькан (1819 — 22 октября 1868 года) — писатель и театральный деятель.

Предположительно был сыном педагога Леона Леоновича Элкана.

Владел многими иностранными языками; пользовался самой широкой популярностью. Согласно Русскому биографическому словарю, «его знал почти весь Петербург».

Служил переводчиком в главном управлении путей сообщения. Сотрудничал с изданиями «С.-Петербургские Ведомости», «Северная Пчела», «Театральный и музыкальный вестник», «Искусство», «Русский Мир», «Иллюстрации» и другими.
Публиковал биографии артистов, театральные и музыкальные заметки.

Заведовал литературной частью музыкального издания «Le monde musicale».

Переводы 
В числе переведённых Эльканом произведений — «Пиа Толомеи» Маренко, «Мария Стюарт» Шиллера, «Макбет» Шекспира, «Юдифь» Джиакометти, «Комми» Мантанелли, «Октавия» и «Мирра» Альфиери, «Федра» Расина, «Франческа да Римини» Сильвио Пеллико и др.

Отдельно напечатал: «Аделаида Ристори» (СПб., 1860), «H. Я. Голиков» (1863), «Инж.-ген. Дестрем» (1863).

Примечания 

Переводчики XIX века